Lovecraft Country steht für:

 Lovecraft Country, anderer Name für Arkham, fiktiver Landstrich bei H. P. Lovecraft
 Lovecraft Country (Roman), Roman von Matt Ruff (2016) 
 Lovecraft Country (Fernsehserie), auf dem Roman basierende US-amerikanische Fernsehserie